Brosses steht für:

 Brosses, eine französische Gemeinde im Département Yonne

Brosses ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Charles de Brosses (1709–1777), französischer Jurist und Philologe
 Mademoiselle Des Brosses (Jeanne de La Rue; 1657–1722), französische Schauspielerin